Костинская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 5 километрах на юго-запад от города Вельска, на левом берегу реки Пежма притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юго-востоке деревня Заручевская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «1968» как «Костинское(Семеново)». Насчитывала 7 дворов, 27 жителей мужского пола и 27 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Заручевского сельского общества Никифоровской волости. На момент переписи в селении Костинское(Семеновское) находилось 13 хозяйств, в которых проживало 40 жителей мужского пола и 46 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»